KKS est un sigle qui peut désigner :
 Karin Keller-Sutter, conseillère fédérale suisse ;
 , une nomenclature internationale d'origine allemande pour les éléments des centrales électriques ;
 Kolejowy Klub Sportowy (en français, club omnisports ferroviaire ou des cheminots) ;
 KKS Lech Poznań, un club professionnel de football polonais.

KKS est un code qui peut désigner :
 , une langue parlée au Nigéria, selon le code ISO 639-3.

Code de langue